Ци́ннеман () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1940) — американский кинопродюсер.
 Циннеман, Фред (1907–1997) — американский кинорежиссёр.